Auwi ist der Spitzname folgender Personen:

 August-Wilhelm Geyer (* 1957), deutscher Jazzmusiker
 August Wilhelm von Preußen (1887–1949), Sohn Kaiser Wilhelms II. und Hitleranhänger
 Michael Ausserwinkler (* 1957), österreichischer Mediziner und ehemaliger Bundesminister

Abkürzung